Bagatelles steht für:

musikalische Werke
 Two Bagatelles für Klavier (1948–50) 
 Four Bagatelles für Klavier (1950) 
Weiteres
 Bagatelles (Jawlensky), ein Gemälde